NGC 3554 (другие обозначения — MCG 5-27-7, ZWG 155.86, ZWG 156.7, DRCG 23-32, NPM1G +28.0187, PGC 33948) — эллиптическая галактика (E) в созвездии Большой Медведицы. Открыта Джоном Гершелем в 1827 году.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Галактика NGC 3554 входит в состав группы галактик . Помимо NGC 3554 в группу также входят ещё 14 галактик.

Примечания 

 

3554
Большая Медведица (созвездие)